Canens steht für:

 Canens (Mythologie), eine Nymphe in der römischen Mythologie
 Canens (Haute-Garonne), eine Gemeinde in Frankreich